Черевин — русская фамилия. Черевины — дворянский род. 

Известные носители:
 Черевин, Дмитрий Петрович (1768—1818) — флигель-адъютант Павла I, кавалер ордена Иоанна Иерусалимского.
 Черевин, Иван Григорьевич (1702—1757) — контр-адмирал, член Адмиралтейств-коллегии.
 Черевин, Павел Дмитриевич (1802—1824) — подпоручик, член тайных декабристских обществ.
 Черевин, Пётр Александрович (1837—1896) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны, товарищ министра внутренних дел и шефа жандармов, приближённый императора Александра III.